Familie
 Werbrouck, Belgisch adellijk geslacht

Personen met de achternaam Werbrouck
 Caroline Werbrouck, Belgisch musicus
 Jan Steven Werbrouck, Zuid-Nederlands politicus en edelman
 Joseph Werbrouck, Zuid-Nederlands en Belgisch politicus
 Jozef Werbrouck, Zuid-Nederlands bisschop
 Marcelle Werbrouck, Belgisch archeologe, egyptologe en museumconservator
 Stefaan Werbrouck, Belgisch schrijver en scenarist, bekend onder de naam Stefan Broeckx
 Ulla Werbrouck, Belgisch judoka

Nederlandse of Vlaamse achternaam